Ceginus est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 γ Bootis,
 φ Bootis.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire